Viby – città in Danimarca
Viby – città in Svezia